Gazbastān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardaneh-ye Gazbastān, bergspass, Sistan och Baluchistan, 
 Gaz Bostān, periodiskt vattendrag, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar